Gora Shiloto är en kulle i Bulgarien.   Den ligger i regionen Burgas, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia. Toppen på Gora Shiloto är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Shiloto är huvudsakligen platt. Den högsta punkten i närheten är Bakrlka,  meter över havet,  km öster om Gora Shiloto. Runt Gora Shiloto är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Burgas,  km nordost om Gora Shiloto.

Runt Gora Shiloto är det i huvudsak tätbebyggt.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Burgas (region)
Berg i Bulgarien 200 meter över havet eller högre